Galgenbühl (auch Galgenbühel) steht – besonders in Österreich – allgemein für einen Richtplatz auf einer Anhöhe abseits des Gerichtsortes.

Galgenbühl ist der Name

 des Hügels am Ausgang der Ravennaschlucht
 der historischen Flur, auf der die Justizvollzugsanstalt Kempten steht

Siehe auch:
 Burgstall am Galgenbühl
 Galgenbichl